Tlumač může být:
 Tlumač (město) – město v Ivanofrakivské oblasti na Ukrajině
 Tlumač (řeka) – říčka na Ukrajině, pravý přítok Dněstru